Ruginoasa se poate referi la:

 Localități din România
Ruginoasa - localitate din județul Argeș
Ruginoasa - localitate din județul Buzău
Ruginoasa - localitate din județul Iași, reședința comunei cu același nume
Ruginoasa - localitate din județul Neamț, reședința comunei cu același nume
Ruginoasa (Lapupatak) - localitate din județul Sălaj
Ruginosu (Rugyinóc) - localitate din județul Caraș-Severin

Toponime românești